

Toponymes

Borriana (en valencien) ou Burriana (en castillan), commune espagnole de la Communauté valencienne.

Borriana, commune italienne du Piémont.